Tartaczysko – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Tartaczysko – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby